Chandpur (district in Bangladesh), een district in Bangladesh
 Chandpur (stad in Bangladesh), de hoofdstad van bovenstaand district
 Chandpur (Bijnor), een plaats en gemeente in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
 Chandpur (Uttar 24 Parganas), een census town in de Indiase deelstaat West-Bengalen